Deor (Oudengels gedicht)
 Déor, koning van Rohan